Burlingame (Kalifornia)
Burlingame (Kansas)
Burlingame (San Diego)
Burlingame (Portland)